The Tomb est le titre de plusieurs œuvres :
 , film américain réalisé par Fred Olen Ray en 1986 ;
 The Tomb (La Tomba), film italien réalisé par Bruno Mattei en 2004 ;
 The Tomb, film américain réalisé par Ulli Lommel en 2007 ;
 The Tomb, titre original provisoire de Évasion, film américain réalisé par Mikael Håfström en 2013.